Сулькевич (, , , , ) — прізвище.
 Сулькевич Олександр
 Сулькевич Сулейман (Матвій) Олександрович — прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ та міністр військових справ Кримського Крайового Уряду.

Див. також 
 Татари-липки

Татари